Puperita är ett släkte av snäckor. Puperita ingår i familjen båtsnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Båtsnäckor
Puperita